Natalja Prikastschikowa (russ. Наталья Приказчикова) ist der Name folgender Personen:

 Natalja Wassiljewna Prikastschikowa, sowjetische Leichtathletin 
 Natalja Wiktorowna Prikastschikowa (* 1968), sowjetische Biathletin